Liam Broady och Tom Farquharson var regerande mästare, men endast Broady valde att delta det här året, spelandes med Filip Horanský. De nådde semifinal där George Morgan och Mate Pavić slog dem med 3–6, 6–7(2–6). Morgan och Pavić vann senare även finalen med 3–6, 6–4, 7–5 över Oliver Golding och Jiří Veselý.

Seedning

  Oliver Golding /  Jiří Veselý (Final)
  George Morgan /  Mate Pavić (Mästare)
  Andrés Artuñedo /  Roberto Carballes (Semifinal)
  Liam Broady /  Filip Horanský ''(Semifinal)

<li>  Thiago Moura Monteiro /  Bruno Sant'anna (Första omgången)
<li>  Hugo Dellien /  Diego Hidalgo (Andra omgången)
<li>  Luke Saville /  João Pedro Sorgi (Första omgången)
<li>  Mate Delić /  Dominic Thiem (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 

 Huvudlottning

Wimbledonmästerskapen 2011